Lista 88 gwiazdozbiorów uszeregowana malejąco według ich pola powierzchni:

Zobacz też 
 gwiazdozbiór
 gwiazdozbiory według nazw łacińskich
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Listy gwiazdozbiorów